Riječ Dan ima više značenja:

 Dan kao vremensko razdoblje.
 Dan (praotac), sin izraelskog praoca Jakova
 Dan (pleme), jedno od 12 izraelskih plemena
 Dan (rijeka u SAD-u), rijeka koje reče kroz američke države Sjeverna Karolina i Virginia
 Dan (rijeka u Izraelu), rijeka u Izraelu, pritoka rijeke Jordana 
 Dan (Naruto), lik iz serije Naruto
 Dan (geologija)